Landschaftsschutzgebiet Kierspe steht für folgende Landschaftsschutzgebiete im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen:

 Landschaftsschutzgebiet Kierspe Typ A
 Landschaftsschutzgebiet Kierspe Typ B